

Geografia 
 Blond – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Vienne nella regione della Nuova Aquitania

Musica 
 Blond – gruppo musicale svedese

Persone 
 Anita Blond (1976) – attrice pornografica ungherese
 Nikky Blond (1981) – attrice pornografica ungherese
 Peter Blond (1929) – imprenditore britannico ed ex pilota automobilistico
 Phillip Blond (1966) – teologo anglicano e pensatore politico inglese
 Xavier Blond (rugbista) (1967) – rugbista francese
 Xavier Blond (sciatore) (1965) – biatleta francese

Pagine correlate 
 Blonde